Das HBL All-Star Game 2015 fand am Freitag, den 6. Februar 2015 in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg vor 7500 Zuschauern statt. Es war die 16. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga (HBL) spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die Deutsche Nationalmannschaft gewann mit 38:35 (17:20). Beste Torschützen waren Jannik Kohlbacher und Johannes Sellin mit jeweils sechs Treffern für die Nationalmannschaft sowie Marcel Schiller und René Toft Hansen mit jeweils fünf Treffern für die HBL-Auswahl. Schiedsrichter der Partie waren Lars Geipel und Marcus Helbig.

DHB- und HBL-Auswahl

DHB-Auswahl 
 Vereine: 22 Spieler aus 14 Vereinen: 3× , 2× , 2× , 2× , 2× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

HBL-Auswahl 
 Vereine: 21 Spieler aus 9 Vereinen: 4× , 4× , 3× ,  3× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1×

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2015
Handballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Nürnberg
Handball (Bayern)